Pfingstkonferenz bezeichnet

 Hannoversche Pfingstkonferenz, ab 1842 über Jahrzehnte veranstaltete Tagung von Theologen in Hannover
 Gnadauer Pfingstkonferenzen ab 1888, siehe Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband

Siehe auch
 Pfingstkongress